10-я воздушная армия может означать:
 10-я воздушная армия (СССР)
 10-я воздушная армия (США)